Conselho do Comando Revolucionário pode se referir a:

Conselho do Comando Revolucionário do Egito, órgão criado para supervisionar o Egito após a Revolução de 1952
Conselho do Comando Revolucionário (Iraque), último órgão decisório do  Iraque antes da invasão de 2003
Conselho Nacional para o Comando Revolucionário, último órgão decisório da Síria durante grande parte da década de 1960
Conselho do Comando Revolucionário da Líbia, órgão governante da Líbia após a Revolução de 1969
Conselho do Comando Revolucionário Nacional (Sudão), órgão governante do Sudão após o golpe de Estado de 1969
Conselho de Comando Revolucionário para a Salvação Nacional, órgão governante do Sudão após o golpe de Estado de 1989